Сезон 2015/2016 годов стал для ФК «Сельта» 92-м в её истории и 50-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2015/16

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Сельта» в сезоне 2015/2016 годов.

Чемпионат Испании 2015/16 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2015/2016

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт ФК «Сельта»  
 ФК «Сельта» в сезоне 2015/16 на сайте bdfutbol.com

2015/2016
Сельта